Die Football League Fourth Division 1969/70 war die zwölfte Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Bradford Park Avenue wurde in der folgenden Spielzeit durch Cambridge United ersetzt. Die ebenfalls unter den letzten vier befindlichen Newport County, FC Darlington und Hartlepools United erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1970/71 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1969/70
Fußballsaison 1969/70